

Wydarzenia 

 Gaza broni się przed atakiem Kambyzesa II

Zmarli 
 Cyrus II Wielki, król Persów (530 p.n.e.?)